Fuensaldaña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuensaldaña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Fuensaldaña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar